Porgy és Bess (1935), George Gershwin háromfelvonásos operája
Porgy és Bess (1959), filmmusical Otto Preminger rendezésében